Les Élections régionales de 1975 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1975) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1975
Carinthie
Mars 1975